Voici la liste des planètes mineures numérotées de 384001 à 385000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 384001 à 385000

384001-384100

384101-384200

384201-384300

384301-384400

384401-384500

384501-384600

384601-384700

384701-384800

384801-384900

384901-385000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000